Austria:
 Wöllersdorf-Steinabrückl – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wiener Neustadt-Land

Zobacz też:
 Wollersdorf